Rastovača (Kroatië)
 Rastovača (Bosnië en Herzegovina)